Leweck ist der Familienname folgender Personen:

Alphonse Leweck (* 1981), luxemburgischer Fußballspieler
Charles Leweck (* 1983), luxemburgischer Fußballspieler
Siehe auch
 Lewek